|-
| 175401 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175402 - || || 25 de juliol de 2006 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 175403 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175404 - || || 21 de juliol de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175405 - || || 25 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175406 - || || 25 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175407 - || || 18 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175408 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175409 - || || 20 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175410 - || || 12 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175411 - || || 12 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175412 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175413 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175414 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175415 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175416 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175417 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175418 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175419 - || || 15 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || C.-S. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175420 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175421 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175422 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175423 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175424 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175425 - || || 6 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175426 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175427 - || || 18 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175428 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175429 - || || 20 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175430 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175431 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175432 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175433 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175434 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175435 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175436 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175437 - || || 21 d'agost de 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 175438 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175439 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175440 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175441 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175442 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175443 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175444 - || || 21 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175445 - || || 21 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175446 - || || 21 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175447 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175448 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175449 - || || 17 d'agost de 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 175450 - || || 27 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175451 - || || 27 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175452 - || || 27 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175453 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175454 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175455 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175456 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175457 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175458 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175459 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175460 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175461 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175462 - || || 23 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175463 - || || 26 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175464 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175465 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175466 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175467 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175468 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175469 - || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175470 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175471 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175472 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175473 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175474 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175475 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175476 Macheret || || 4 de setembre de 2006 || Marly || Marly
|-
| 175477 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175478 - || || 12 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175479 - || || 14 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175480 - || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175481 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175482 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175483 - || || 14 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175484 - || || 15 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175485 - || || 15 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175486 - || || 14 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175487 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175488 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175489 - || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175490 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175491 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175492 - || || 14 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175493 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175494 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175495 - || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175496 - || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175497 - || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175498 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175499 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175500 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

5